Název Císařská lípa nese několik významných a památných stromů:

 Císařská lípa (Klokočov) – okres Havlíčkův Brod (také známa jako Klokočovská lípa)
 Císařská lípa (Křídla) – okres Žďár nad Sázavou
 Císařská  lípa (Paseky) – okres Jablonec nad Nisou
 Císařská  lípa (Žarošice) – okres Hodonín